Хагав, Хагаб ( - кузнечик, саранча) — многозначное еврейское слово, может быть именем собственным и нарицательным.
 Хагав — храмовый служитель (нефиней), потомки которого вернулись из вавилонского плена вместе с Зоровавелем (Езд.2:46). Имя встречается три раза. Арабским аналогом имени Хагав может быть имя Джундуб.
 В Торе хагав упоминается как некое пригодное для еды чистое насекомое (Лев.11:22).
 В современном иврите «хагав» используется как общее слово для представителей отряда прямокрылых.
 Хагав нодед — саранча перелётная.

Литература 
 

Еврейские имена